Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1949 года прошёл 12—13 февраля в Конгсберге (Норвегия). В нём приняли участие 20 спортсменок из 5 стран. Чемпионкой стала представительница СССР Мария Исакова, которая победила на трёх дистанциях. Финская конькобежка Верне Леше установила мировой рекорд на дистанции 5000 м.

Результаты

Медалисты

Итоговое положение 

'''WR''' рекорд мира

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Февраль 1949 года
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Конгсберг
Чемпионаты мира в Норвегии